Kenneth Dougall – calciatore australiano
 Nicolas Dougall – ex ciclista su strada sudafricano
 Rose Elinor Dougall – cantante, cantautrice e musicista inglese